Чанъань — древнее название города Сиань (КНР)
 Чанъань (Сиань) — район городского подчинения города субпровинциального значения Сиань провинции Шэньси (КНР)
 Чанъань (Шицзячжуан) — район городского подчинения городского округа Шицзячжуан провинции Хэбэй (КНР)